Les élections régionales de 1959 au Vorarlberg (Landtagswahl in Vorarlberg 1959) se sont tenues en Autriche dans le land du Vorarlberg, le . 

1959
Vorarlberg
Octobre 1959